Pippin, Peppin og Pipin kan henvise til:

Personer

Karolingerne 
Pippin, Peppin, Pepin og Pipin (Latin: Pippinus, Pipinus og Pepinus) er varianter af et frankisk navn, der blev båret af flere medlemmer af den frankiske kongefamilie Karolingerne, der regerede Frankerriget i middelalderen:
 Pipin den Ældre (624–640)
 Pipin af Herstal (687–714)
 Pipin den lille (741–751)
 Pippin den Pukkelryggede
 Pippin af Italien (777 - 810)
 Pippin 1. af Aquitaine
 Pippin 2. af Aquitaine
 Pippin, greve af Vermandois

Andre personer 
 Clermont Pépin (1926–2006), Canadisk pianist og komponist
 Dan Pippin (1926–1965), basketballspiller
 Horace Pippin, amerikansk maler
 Robert B. Pippin, amerikansk filosof
 Pepín (fodboldspiller), spansk fodboldspiller
 Pepi 2., en ægyptisk farao

Fiktive personer m.v. 
 en person i romanen Moby Dick af Herman Melville
 kælenavnet for Peregrin Toker i J.R.R. Tolkiens Ringenes herre

Geografi 
 Pepin (Iran), en landsby i provinsen Mazandaran i Iran
 Pepin County i Wisconsin
 Pepin (by) i Wisconsin
 Lake Pepin, Minnesota
 Pepin Township i Wabasha County, Minnesota

Andet 
 Pippin (musical), en Broadway musical af Stephen Schwartz; filmatiseret i 198
 Pépins test der kan fastslå om et fermattal er et primtal.
 Apple Pippin, en multimedie platform
 Apple Bandai Pippin, en spillekonsol designet af Apple Computer og fremstillet af Bandai
 Zippin Pippin, en rutsjebane
 Cincinnati Pippins, et baseballhold
 Yakima Valley Pippins, et baseballhold